Ле́винсо́н — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители 
 Левинсон, Алексей Георгиевич (род. 1944) — советский и российский социолог, педагог.
 Левинсон, Андрей Яковлевич (1887—1933) — российский театральный и художественный критик, историк балета и балетный критик, переводчик.
 Левинсон, Артур (род. 1950) — американский учёный и бизнесмен.
 Левинсон, Барри (род. 1942) — американский режиссёр, сценарист, продюсер и актёр.
 
 Левинсон, Джей Конрад (1933—2013) — американский писатель.
 Левинсон, Джеймс (род. 1958) — американский экономист.
 Левинсон, Дэниел (1920—1994) — психолог, один из основателей Positive Adult Development.
 Левинсон, Евгений Адольфович (1894—1968) — советский архитектор.
 Левинсон, Иосиф Абрамович — главный герой романа А. А. Фадеева «Разгром».
 Левинсон, Лев Ефимович (род. 1956) — российский режиссёр, драматург, продюсер. Основатель Санкт-Петербургского центра фестивальных программ «Петрофест».
 Левинсон, Леонард Луис (1904—1974) — американский писатель и сценарист.
 Левинсон, Марк Ильич (псевдоним Михаил Жестев; 1902—1983) — советский и российский прозаик, очеркист, журналист.
 Левинсон, Николай Рудольфович (1888—1966) — историк материальной культуры, музейный деятель.
 Левинсон, Ричард (1934—1987) — американский сценарист и продюсер.
 Левинсон, Сэм (род. 1985) — американский кинематографист, известный по телесериалу «Эйфория».

Двойные фамилии 
 Левинсон-Дионесов, Семён Максимилианович (первоначально Левинсон; 1901—1984) — советский физиолог, профессор.
 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич (1861—1939) — русский и советский учёный-петрограф и педагог, академик АН СССР.

См. также